Hrinkow Advarics Cycleang (UCI kód: HAC) je rakouský cyklistický UCI Continental tým, jenž vznikl v roce 2015.

Soupiska týmu
 K 14. červenci 2022
  (* 28. dubna 1989)
  (* 23. října 1995)
  (* 19. prosince 1995)
  (* 5. ledna 1996)
  (* 5. ledna 1996)
  (* 13. září 1998)
  (* 19. srpna 1997)
  (* 13. května 1997)
  (* 10. října 1993)
  (* 20. dubna 1991)
  (* 17. července 1996)
  (* 8. prosince 1998)
  (* 16. července 1994)

Odkazy

Reference

Související články
 Sebastian Schönberger

Cyklistika v Rakousku